Bernd Hengst ist der Name folgender Personen:

* Bernd Hengst (Musiker) (* 1947), deutscher Musiker, Trompeter und Schlagersänger (Die Flippers)
 Bernd Hengst (Terrorist) (* 1942 oder 1943), deutscher Neonazi und Terrorist